Перша ліга Словенії 1992—1993 — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобула Олімпія (Любляна).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Публікум (Цельє) взяв участь у Кубку кубків 1993—1994 як фіналіст Кубку Словенії 1992—1993.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

1992–1993
Словенія
Словенія
1992 у словенському спорті
1993 у словенському спорті